Добра-Вода () — населённый пункт в общине Бойник Ябланичского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 88 человек (81 серб, 4 черногорца, 1 югослав и 2 других).

Примечания 

Населённые пункты Сербии